Die 2. divisjon 1977 war die 15. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Insgesamt 30 Mannschaften wurden in drei Gruppen eingeteilt. In den Gruppen A und B spielten jeweils zehn Teams, die nicht aus dem Norden des Landes kamen. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf. Die Zweitplatzierten der Gruppe A und B spielten zusammen mit dem Sieger der Gruppe C den dritten Aufsteiger aus. Die jeweils letzten zwei Teams stiegen in die 3. divisjon ab.

In der Gruppe C spielten zehn Mannschaften aus den Provinzen Nordland, Helgeland und Troms. Der Sieger qualifizierte sich für die Play-offs zum Aufstieg.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Play-offs

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1977
1977